Ренова:

 «Ренова» — российская частная бизнес-группа. Штаб-квартира находится в Москве.
 «Ренова» — бывший венгерский женский футбольный клуб.
 «Ренова» — македонский футбольный клуб из села Цепчиште, выступающий в Первой Лиге Македонии.

 «Акадо» — российский телекоммуникационный холдинг. Штаб-квартира — в Москве (в 2006—2008 — «Ренова-медиа»).